Moyotepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Moyotepec, Guerrero, ort, Malinaltepec, 
 Moyotepec, Puebla, ort, Ajalpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar